Diego Perotti (né le  à Moreno) est un footballeur international argentin qui évolue au poste d'ailier.

Il est le fils de Hugo Osmar Perotti, ancien joueur de Boca Juniors.

Biographie 
Diego Perotti commence sa carrière à Club Deportivo Morón en 2006 où il est rapidement découvert par le Séville FC qu'il rejoint en 2007 pour un montant de .

Après quelque temps passé dans la réserve, il rejoint l'équipe première le  sur la pelouse de l'Espanyol de Barcelone et finit la saison sans sortir du onze type ce qui lui vaut d'attirer l'œil du sélectionneur des moins de 20 ans argentins.

Il part donc jouer le tournoi de Toulon où il joue deux matchs et marque un but.

En février 2014, il est prêté au CA Boca Juniors. Il rejoint ensuite Genoa en Italie qu’il quitte en 2016. 

Le , Perotti s'engage en faveur de l'AS Rome sous forme de prêt avec option d'achat. Le , le club romain lève l'option d'achat et signe le joueur jusqu'en 2019.

Le , Perotti signe au Fenerbahçe SK pour deux ans plus une année optionnelle.

Statistiques

Palmarès 
  Séville FC 
 Coupe d'Espagne 
 Vainqueur : 2010

 Ligue Europa
 Vainqueur : 2014

 AS Rome
 Championnat d'Italie :
 Vice-champion :  2017.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international argentin
Joueur du Sevilla Atlético
Joueur du Séville FC
Joueur de Boca Juniors
Joueur du Genoa CFC
Joueur de l'AS Rome
Joueur du Fenerbahçe SK
Naissance en juillet 1988
Naissance dans la province de Buenos Aires